Cato Guldberg, chimiste et mathématicien norvégien, 1836 - 1902.
 Ove Guldberg, homme politique danois, 1918-2008.

Voir également 
 Ove Høegh-Guldberg, né Ove Guldberg, homme d'État danois, historien et premier ministre du Danemark de 1772 à 1784.
 Ove Høegh-Guldberg, né en 1959, biologiste australien, un de ses descendants.

Homonymie de patronyme